На этой странице приведена сводная таблица чемпионатов России по футболу, начиная с 1992 года.

Краткие описания сезонов, победители и ротация команд

Первый сезон 

Чемпионат назывался «Высшая лига». В нём участвовали 20 команд. По сравнению с чемпионатом СССР 1991 года к шести российским клубам высшей лиги было добавлено 11 команд из первой союзной лиги (все российские команды) и 3 команды из второй.

Состав участников (звёздочками отмечены клубы, перешедшие из первой лиги, двумя звёздочками — из второй):
 «Асмарал» Москва**
 «Динамо-Газовик» Тюмень*
 «Динамо» Москва
 «Динамо» Ставрополь*
 «Зенит» Санкт-Петербург*
 «Крылья Советов» Самара**
 «Кубань» Краснодар*
 «Локомотив» Москва
 «Локомотив» Нижний Новгород*
 «Океан» Находка**
 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону*
 «Ротор» Волгоград*
 «Спартак» Владикавказ
 «Спартак» Москва
 «Текстильщик» Камышин*
 «Торпедо» Москва
 «Уралмаш» Екатеринбург*
 «Факел» Воронеж*
 ЦСКА Москва
 «Шинник» Ярославль*

Ранее никогда не играли в высшей лиге СССР 6 команд: «Текстильщик», «Океан», ставропольское «Динамо», «Асмарал», «Локомотив» НН, «Ростсельмаш».

Турнир проходил по двухступенчатой формуле. Сначала команды делились на две группы по 10 команд. На втором этапе по 4 лучшие команды из каждой группы образовывали турнир за 1—8-е места, а остальные — турнир за 9—20-е места, при этом сохранялись показатели, набранные в матчах между собой на первом этапе, а игрались матчи только с командами, вышедшими из другой группы.

Победителем стал московский «Спартак». По итогам сезона в связи с предстоявшим сокращением высшей лиги в первую лигу выбывало сразу 5 команд. Ими стали: «Зенит», «Факел», ««Кубань», «Шинник» и «Динамо-Газовик». Последний вернулся по итогам следующего сезона, а «Кубань», наоборот, вылетела во вторую лигу.

Второй сезон 

Количество команд сократилось до 18. Из первой лиги поднялись не игравшие прежде на высшем уровне  «Жемчужина» Сочи, «КАМАЗ» Набережные Челны и «Луч» Владивосток — победители зон «Запад», «Центр» и «Восток» первой лиги. Чемпионом России вновь стал московский «Спартак». По итогам сезона в первую лигу напрямую выбыли «Ростсельмаш» и «Асмарал». Ещё три команды отправились в переходный турнир, проводившийся в Москве в конце сезона (в нём, помимо них, участвовали три победителя зональных турниров первой лиги), по его итогам высшую лигу также покинули дальневосточные «Луч» и «Океан» (а «Крылья Советов» место сохранили). Владивостокский клуб вернулся в чемпионат спустя 12 лет, а клуб из Находки на высшем уровне больше не появлялся.

Третий сезон 

Количество участников сократилось до 16. Победители трёх зон первой лиги пробивались в высшую лигу через переходный турнир. В высшую лигу из первой вышли две команды: вернувшийся спустя год «Динамо-Газовик», а также команда-новичок — тольяттинская «Лада», удержаться на новом для себя уровне она не смогла и, заняв последнее 16-е место с 22 баллами, выбыла в первую лигу. Также вылетело отыгравшее в высшей лиге три года ставропольское «Динамо». Чемпионом в третий раз подряд стал «Спартак».

Четвёртый сезон 

Впервые стал участником высшей лиги «Черноморец» Новороссийск (годом ранее не сумевший пробиться в высшую лигу через переходный турнир, а на этот раз победивший в единой первой лиге), также пополнил дивизион сильнейших вернувшийся в него за один сезон «Ростсельмаш», занявший 2-е место, оба клуба сохранили места в высшей лиге. Чемпионат выиграл владикавказский «Спартак-Алания», прервав трёхлетнюю гегемонию московского «Спартака». Спустя два сезона лигу покинул «Динамо-Газовик».

Пятый сезон 

Количество участников увеличилось до 18. В лигу переходили 3 команды. Занявший 3-е место в первой лиге «Зенит» вернулся после 4 лет отсутствия, «Лада» (2-е место) — спустя год, кроме того, дебютировала на высшем уровне команда из региона, который с остальной Россией даже не граничит — это была калининградская «Балтика» (победитель первой лиги).

Судьбу награды высшей пробы решил золотой матч в Санкт-Петербурге, в котором встретились набравшие одинаковое количество очков действовавший чемпион — владикавказский клуб, сменивший название на «Аланию», и победитель первых трёх чемпионатов — московский «Спартак», в последнем туре победивший там же, на стадионе «Петровский», «Зенит» (2:1). Победу со счётом 2:1 одержал «Спартак», выиграв четвёртую золотую медаль чемпионата России и титул лучшей команды страны, который он не отдавал на протяжении и следующих пяти лет. Наилучшим новичком сезона стала калининградская «Балтика» — она заняла 7-е место, опередив нижегородский «Локомотив» на 1 очко. Из лиги вылетели «Лада» (как и два года назад не смогла закрепиться в высшей лиге), а также игравшие в ней с 1992 года «Текстильщик» (по ходу сезона сменил название на «Энергия-Текстильщик») и «Уралмаш». Годом позже камышинский клуб и «Уралмаш» вылетели и из первого дивизиона (причём, камышинский клуб — уже под названием «Энергия»). Клуб из Екатеринбурга смог вернуться в высший дивизион в 2013 году — уже под названием «Урал».

Шестой сезон 

В высшую лигу пришли «Динамо-Газовик» (в третий раз, во второй раз завоевав путёвку в первой лиге, после года отсутствия), а также «Шинник» и «Факел» (оба — во второй раз, после 4 лет отсутствия, впервые завоевав путёвку по итогам сезона в первой российской лиге). «Шинник» смог обновить прошлогодний результат «Балтики» и занял 4-е место. Победу в 5-й раз одержал московский «Спартак», в решающем матче в заключительном туре в Волгограде обыгравший «Ротор» (2:0) — непосредственного и единственного к последнему туру конкурента в борьбе за золотые медали, перед последним туром москевичи опережали соперника на 2 очка. В первый дивизион выбыли «Факел», нижегородский «Локомотив» и «КАМАЗ». С третий сезон носившего приставку «Чаллы» набережночелнинского клуба по ходу сезона были сняты 6 очков за несвоевременную оплату одного из трансферов, а в следующем году он вылетел и из первого дивизиона, где с него также были сняты 6 очков, в высшем дивизионе «КАМАЗ» больше не появлялся.

Седьмой сезон 

Чемпионат стал назывался «Высший дивизион». Количество участников сократилось до 16, и больше до настоящего времени не менялось. В высший дивизион из первой лиги переходил один клуб. Дебютировал на высшем уровне элистинский «Уралан», он смог занять занял 7-е место в первый сезон в высшем дивизионе. Победу в 6-й раз и в третий подряд одержал московский «Спартак». В первый дивизион выбыли отыгравшая три сезона «Балтика» и «Тюмень». «Тюмень» (до 1997 года — «Динамо-Газовик») поставила антирекорды лиги: по количеству набранных очков — всего 8, количеству пропущенных мячей — 89, худшей разнице мячей, числу поражений — 26 и больше до настоящего времени в высший дивизион не возвращалась (в следующем сезоне вылетела и из первого дивизиона).

Восьмой сезон 

В высшем дивизионе дебютировал подмосковный «Сатурн» из Раменского, также по итогам предыдущего сезона повысился в классе нижегородский «Локомотив», который отсутствовал в элитном дивизионе год. Победу в 7-й раз и в четвёртый подряд одержал московский «Спартак». В первый дивизион вылетели «Жемчужина» и «Шинник». Сочинский клуб при этом продолжил своеобразную традицию, сформировавшуюся в последние годы, и разделил участь ряда клубов, транзитом проследовавших за один год из высшей лиги во второй дивизион, а «Шинник» за два года вернулся в высший. Город Сочи в высшем дивизионе — Премьер-лиге — спустя 20 лет будет представлять другой клуб.

Девятый сезон 

В высший дивизион вышли абсолютный дебютант «Анжи» Махачкала и «Факел». «Анжи» лишь в последнем туре уступил третье место, проиграв в очном споре «Торпедо» в Лужниках, пропустив решающий мяч с пенальти на последней минуте, а воронежцам впервые удалось удержаться в высшем дивизионе (до этого они вылетали в 1961, 1985, 1992 и 1997 годах). Победу в чемпионате 8-й раз и в пятый подряд одержал московский «Спартак». Впервые в истории российских чемпионатов на пост главного тренера одной из команд заступил специалист из дальнего зарубежья — югослав Борис Буняк, возглавивший по ходу сезона «Уралан». Успеха это не принесло, элистинцы покинули высший дивизион, а в одном из матчей установили антирекорд чемпионатов России, проиграв московскому «Локомотиву» со счётом 0:9. В отношении другого неудачника сезона — нижегородского «Локомотива», вновь сработало правило, имевшее место в течение пяти сезонов подряд — как и в прежние годы, покинувший высший дивизион клуб через год вылетел и из первого дивизиона. Спустя более чем через 10 лет Нижний Новгород в высшем дивизионе стали представлять другие клубы.

Десятый сезон 

Чемпионат пополнили клубы, не игравшие до этого на высшем уровне: «Сокол» Саратов и «Торпедо-ЗИЛ» Москва, последний лишь в 1997 году начал играть в Профессиональной футбольной лиге, за четыре года выйдя из третьей лиги во второй дивизион, из второго в первый и из первого в высший. 1-е место в чемпионате вновь занял московский «Спартак» — в шестой раз подряд и девятый — за десять российских чемпионатов. В следующий раз «Спартак» победил в чемпионате в сезоне 2016/17 годов. Выбыли в первый дивизион продержавшийся два года в высшем дивизионе «Факел» (до 2022 года в высшем дивизионе он не появлялся), и «Черноморец».

Одиннадцатый сезон 

Чемпионат стал называться «Премьер-лига». Его пополнили «Шинник» (после 2-х летнего отсутствия) и «Уралан», который не играл в высшей лиге год. Московский «Локомотив» сумел прервать гегемонию «Спартака» из 6 чемпионств подряд и впервые в своей истории стал чемпионом России, выиграв в «золотом матче» у ЦСКА. Элитный дивизион покинули «Анжи» и больше не появлявшийся в нём «Сокол».

Двенадцатый сезон 

Впервые в своей истории в высший дивизион вышел казанский «Рубин», сходу занявший 3-е место благодаря двум голам в самой концовке домашнего матча с ЦСКА (3:2) в последнем туре. Впервые в истории российских чемпионатов новичок Премьер-лиги стал обладателем бронзовых медалей. Этого больше никогда не было. Также, после годичного отсутствия, в высшем дивизионе появился «Черноморец», но он с последнего места покинул Премьер-лигу. Вместе с «Черноморцем» вылетел «Уралан», занявший через год место в зоне вылета уже первого дивизиона, с тех пор оба клуба в Премьер-лиге не появлялись. Победителем чемпионата России впервые стал ЦСКА, оформив чемпионство за тур до окончания чемпионата, при этом армейцы занимали первое место с первого по последний тур. «Ростсельмаш» сменил название на «Ростов», а «Торпедо»-ЗИЛ на «Торпедо-Металлург».

Тринадцатый сезон 

Из первого дивизиона поднялись пермский «Амкар» — абсолютный дебютант чемпионата, основанный в 1994 году, и краснодарская «Кубань», игравшая в высшей союзной лиге в 1980—1982 годах и высшей российской лиге в 1992 году. Удержаться в Премьер-лиге ей не удалось, впоследствие «Кубань» несколько раз перемещалась между высшим и первым дивизионами, получив прозвище команда-лифт. Премьер-лигу во второй раз выиграл московский «Локомотив». «Торпедо-Металлург» сменил название на ФК «Москва». Помимо «Кубани», Премьер-лигу покинул волгоградский «Ротор», который в начале сезона-2005 был лишён статуса профессионального клуба, в первенстве России клуб стал представлять лишь «Ротор-2», продолживший свои выступления во втором дивизионе. Пройдя через череду расформирований и преобразований, команда «Ротор» в следующий раз появилась в Премьер-лиге в 2020 году.

Четырнадцатый сезон 

Из первого дивизиона пришли «Терек» Грозный и «Томь» Томск — абсолютные дебютанты, при этом «Терек» был воссоздан лишь в 2001 году во втором дивизионе. Турнир во второй раз выиграл ЦСКА. По итогам сезона покинули Премьер-лигу «Алания» и не сумевший удержаться в ней «Терек», при этом из-за неполучения лицензии «Алания» начала следующий сезон во втором дивизионе под названием «Спартак».

Пятнадцатый сезон 

Из первого дивизиона поднялись «Луч-Энергия» Владивосток (выступавший в первых двух чемпионатах под названием «Луч») и «Спартак» Нальчик — абсолютный дебютант. Оба сохранились в Премьер-лиге, заняв места в середине турнирной таблицы с 41 очком, при этом клуб из Кабардино-Балкарии выиграл первый круг. Чемпионат в третий раз выиграл ЦСКА. По итогам сезона впервые в своей истории покинуло высший дивизион московское «Торпедо», также вылетел «Шинник».

Шестнадцатый сезон 

И вновь участником премьер-лиги стал клуб, никогда ранее в высшем дивизионе не игравший — подмосковные «Химки». Спустя 2 года вернулась «Кубань», сохранить место в Премьер-лиге она не смогла и отправилась обратно в первый дивизион. Чемпионом России впервые стал санкт-петербургский «Зенит». В первый дивизион, помимо «Кубани», выбыл также «Ростов»

Семнадцатый сезон 

Вернулись «Шинник» и «Терек». Оба клуба уже принимали участие в Премьер-Лиге. «Шинник» вернулся за один сезон, «Терек» — за два. Чемпионом второй раз подряд стал немосковский клуб — «Рубин» Казань. «Шинник» и «Луч-Энергия» выбыли из Премьер-лиги и больше никогда до настоящего времени не возвращались.

Восемнадцатый сезон 

«Ростов» и «Кубань», выбывшие в 2007 году, вернулись за один сезон. Премьер-лигу выиграл во второй раз подряд казанский «Рубин». Вылетели «Кубань» и «Химки», по окончании сезона с турнира снялся занявший 6-е место ФК «Москва».

Девятнадцатый сезон 

В Премьер-лигу перешёл клуб «Анжи», игравший последний раз в высшем дивизионе в 2002 году, занявшая 2-е место в первом дивизионе новосибирская «Сибирь» (дебют на высшем уровне) и игравшая последний раз в чемпионате 2005 года «Алания» (заняла 3-е место в первом дивизионе, заменила «Москву»). Победителем во второй раз стал санкт-петербургский «Зенит». «Алания» и «Сибирь» не смогли закрепиться в Премьер-лиге, заняв два последних места. После завершения сезона с турнира снялся занявший 10-е место и игравший в высшем дивизионе в течение 12 лет «Сатурн».

Двадцатый сезон 

Вернулась в Премьер-лигу «Кубань», а также дебютировали на высшем уровне нижегородская «Волга» (2-е место в первом дивизионе) и «Краснодар» (вышедший не по спортивному принципу — с 5-го места в первом дивизионе, заменил «Сатурн»). Таким образом, Премьер-лига получила первое немосковское дерби — краснодарское, проходившее в рамках РПЛ в течение пяти сезонов, вплоть до вылета «Кубани». Сезон прошёл по системе «весна-осень-весна», турнир проходил в два этапа. Победителем во второй раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Премьер-лигу покинули «Томь» и «Спартак-Нальчик». С этого сезона были введены стыковые матчи с командами ФНЛ, как стал называться первый дивизион (13-е и 14-е места в РФПЛ против 4-го и 3-го мест в ФНЛ). По результатам стыковых матчей «Ростов» и «Волга» остались в высшем дивизионе, причём нижегородцы обыграли другую команду из Нижнего Новгорода.

Двадцать первый сезон 

Поднявшиеся в Премьер-лигу саранская «Мордовия» (впервые) и не игравшая там с 2005 года «Алания» удержаться в ней не смогли. По результатам стыковых матчей «Ростов» и «Крылья Советов» остались в высшем дивизионе. Турнир прошёл по системе «осень-весна». Чемпионат в четвёртый раз выиграл ЦСКА.

Двадцать второй сезон 

Из первенства ФНЛ вышли «Урал», последний раз игравший в высшей лиге в 1996 году под названием «Уралмаш», и вернувшаяся в Премьер-лигу за один сезон «Томь». Чемпионат в пятый раз выиграл ЦСКА. Напрямую в ФНЛ выбыли «Волга» и «Анжи», а по итогам стыковых матчей — «Крылья Советов» и «Томь».

Двадцать третий сезон 

Из первенства ФНЛ пришли сразу 4 команды: «Мордовия» (решившая задачу возвращения к кратчайшие сроки), «Арсенал» Тула, «Торпедо» (вернулось спустя 8 лет, за которые клуб терял профессиональный статус) и «Уфа». «Арсенал» и «Уфа» ранее в высшем дивизионе никогда не играли, при этом «Арсенал» был воссоздан на уровне второго дивизиона в 2012 году, а ФК «Уфа» основан в 2011. «Уфа» значительную часть домашних матчей провела вне Башкортостана. Победителем в четвёртый раз стал санкт-петербургский «Зенит». «Торпедо» и «Арсенал» не удержались в Премьер-лиге. «Урал» и «Ростов» сохранили места в Премьер-лиге по результатам стыковых матчей. «Торпедо» начало следующий сезон в третьем по силе дивизионе — ПФЛ.

Двадцать четвёртый сезон 

Из первенства ФНЛ поднялись вернувшиеся в Премьер-лигу спустя сезон «Крылья Советов» и «Анжи». Победителем в шестой раз стал ЦСКА. Покинули высший дивизион московское «Динамо» (впервые в истории) и «Мордовия», вылетев в ФНЛ напрямую («Мордовия» в следующем сезоне вылетела и из ФНЛ, в ПФЛ, а немногим позднее была расформирована), а также «Кубань», проигравшая в стыковых матчах «Томи».

Двадцать пятый сезон 

Из первенства ФНЛ поднялись абсолютный дебютант высшего дивизиона оренбургский «Газовик», сменивший название на «Оренбург», а также «Арсенал» и «Томь», вернувшиеся в Премьер-лигу, соответственно, за один и два сезона. Чемпионом страны впервые с 2001 года стал московский «Спартак». Напрямую вылетели «Крылья Советов» и «Томь». Уступив по итогам стыковых матчей в серии пенальти команде «СКА-Хабаровск», Премьер-лигу также покинул «Оренбург».

Двадцать шестой сезон 

Московское «Динамо» вернулось в максимально короткий срок, ФНЛ также дегегировала в Премьер-лигу абсолютных дебютантов «Тосно» и «СКА-Хабаровск», которые не удержались в Премьер-лиге и вылетели напрямую. «Тосно» при этом выиграл Кубок России и по окончании сезона начавший играть в ПФЛ в сезоне 2013/14 клуб прекратил существование. Чемпионом впервые с 2004 года и в третий раз в своей истории стал московский «Локомотив». В стыковых матчах «Амкар» сохранил место в Премьер-лиге, но был расформирован, а «Анжи» уступил «Енисею», но в соответствии с положениями регламента (предписывает преимущественное право на место в Премьер-лиге участнику последнего сезона) остался в высшем дивизионе, заменив «Амкар».

Двадцать седьмой сезон 

В Премьер-лигу перешли отсутствовавшие в ней год «Оренбург» и «Крылья Советов», также, через стыковые матчи, впервые в своей истории смог пробиться в высший дивизион красноярский клуб — «Енисей». Чемпионом России в пятый раз в своей истории стал «Зенит». «Енисей» удержаться в Премьер-лиге не смог, вылетев, как и «Анжи», напрямую (при этом, «Анжи» начал следующий сезон в ПФЛ — третьем по значимости дивизионе и спустя три года выступлений в нём потерял профессиональный статус). «Крылья Советов» и «Уфа» отстояли место в высшем дивизионе в стыковых матчах.

Двадцать восьмой сезон 

Премьер-лигу пополнили не игравшие ранее на высшем уровне «Тамбов» (основан в 2013 году) и «Сочи» (образован на базе выступавшего в ФНЛ петербургского «Динамо» в 2018 году). В 1990-х годах Сочи в высшем дивизионе представляла «Жемчужина». Победителем чемпионата Премьер-лиги в шестой раз и во второй раз подряд стал «Зенит». «Крылья Советов» и «Оренбург» после двух сезонов в РПЛ вылетели из неё. Из-за ситуации, сложившейся на фоне пандемии каронавируса, чемпионат прерывался и были отменены стыковые матчи. Некоторые матчи из-за санитарных предписаний не были сыграны, и в них были зафиксированы технические результаты (3:0). В матче «Сочи» — «Ростов» из-за карантина за «Ростов» играли игроки юношеских команд и академии, открыв счёт на 1-й минуте, команда «Ростова» пропустила затем 10 мячей и проиграла со счётом 1:10, что стало рекордом российских чемпионатов.

Двадцать девятый сезон 

В Премьер-лигу вернулись «Ротор» (спустя 16 лет) и «Химки» (после 10-летнего отсутствия), в соответствии с турнирным положением приостановленного и не возобновлённого Первенства ФНЛ сезона 2019/20 годов. Пандемия COVID-19 наложила отпечаток и на этот сезон: также были ограничения по посещаемости стадионов, а два матча не состоялось, оба — с участием «Ротора», и в обоих «Ротору» были засчитаны техническое поражение. Волгоградцы удержаться в высшем дивизионе не смогли и вылетели с предпоследнего 15-го места напрямую, в следующем сезоне они вылетели и из первой лиги. «Тамбов» доиграл сезон, заняв последнее 16-е место, и прекратил существование. В высшем дивизионе он провёл два сезона, не сыграв ни одного матча в Тамбове из-за отсутствия в своём регионе стадиона, который бы соответствовал требованиям лиги. Стыковые матчи с командами ФНЛ не проводились, т.к. «Оренбург» и «Алания» не получили необходимых для выступления в РПЛ лицензий.

Чемпионом России вновь (в третий раз подряд) стал «Зенит» (всего — седьмая победа).

Тридцатый сезон 

«Крылья Советов», став победителями Первого дивизиона ФНЛ, в третий раз смогли вернуться в Премьер-лигу за один сезон. Занявший 2-е место «Оренбург» не прошёл лицензирование для игры в РПЛ из-за несоответствия стадиона необходимым требованиям (в соответствии с очередными ужесточениями регламента, в другом регионе играть теперь было нельзя), его место занял занявший 3-е место «Нижний Новгород» (через год сменил название на «Пари Нижний Новгород»). В очередной раз чемпионом стал «Зенит» — восьмая победа и четвёртая подряд. Вылетели в Первую лигу «Арсенал» и «Рубин», а также «Уфа», которая по итогам переходных матчей уступила приведшему в соответствие домашнюю арену «Оренбургу».

Тридцать первый сезон 

Помимо «Оренбурга», в Премьер-лигу поднялись вышедшие напрямую «Торпедо» и «Факел». Все в разные годы уже выступали в высшем дивизионе. «Факел» последний раз играл на высшем уровне в 2001 году, после чего прошёл через потерю профессионального статуса и воссоздание в 2010 году.

Современная таблица 
По состоянию на 12 марта 2023 года. Жирным шрифтом выделены:
 участники чемпионата России по футболу сезона 2022/2023;
 самые высокие показатели каждой из колонок таблицы.
Результаты матчей 1992—1994 годов пересчитаны из расчёта 3 очков за победу (тогда давали 2 очка).

 Все участники чемпионата и их места 

* Снятие с участия в чемпионате из-за финансовых проблем.

 Бывшие участники 
 «Алания» Владикавказ (1992—2005, 2010, 2012/2013). Первая лига.
 «Амкар» Пермь (2004—2017/2018). Вторая лига.
 «Анжи» Махачкала (2000—2002, 2010—2013/2014, 2015/2016—2018/2019). Ныне не существует.
 «Арсенал» Тула (2014/2015, 2016/2017—2021/2022). Первая лига.
 «Асмарал» Москва (1992—1993). Ныне не существует.
 «Балтика» Калининград (1996—1998). Первая лига.
 «Волга» Нижний Новгород (2011/2012—2013/2014). Ныне не существует.
 «Динамо» Ставрополь (1992—1994). Вторая лига.
 «Енисей» Красноярск (2018/2019). Первая лига.
 «Жемчужина» Сочи (1993—1999). Региональный чемпионат.
 «КАМАЗ» Набережные Челны (1993—1997). Первая лига.
 «Кубань» Краснодар (1992, 2004, 2007, 2009, 2011/2012—2015/2016). Ныне не существует. Играющая в первой лиге одноимённая команда из того же города не имеет к ней отношения.
 «Локомотив» Нижний Новгород (1992—1997, 1999—2000). Ныне не существует.
 «Луч-Энергия» Владивосток (1993, 2006—2008). Ныне не существует.
 «Мордовия» Саранск (2012/2013, 2014/2015—2015/2016). Ныне не существует.
 «Москва» (2001—2009). Ныне не существует.
 «Океан» Находка (1992—1993). Первенство ЛФК.
 «Ротор» Волгоград (1992—2004, 2020/2021). Вторая лига.
 «Рубин» Казань (2003—2021/2022). Первая лига.
 «Сатурн» Раменское (1999—2010). Вторая лига.
 «Сибирь» Новосибирск (2010). Ныне не существует.
 «СКА-Хабаровск» (2017/2018). Первая лига.
 «Сокол» Саратов (2001—2002). Вторая лига.
 «Спартак» Нальчик (2006—2012). Вторая лига.
 «Тамбов» (2019/2020—2020/2021). Ныне не существует.
 «Текстильщик» Камышин (1992—1996). Региональный чемпионат.
 «Томь» Томск (2005—2011/2012, 2013/2014). Не получила лицензию и лишилась права сыграть в сезоне 2022/23 на профессиональном уровне.
 «Тосно» (2017/2018). Ныне не существует.
 «Тюмень» (1992, 1994—1995, 1997—1998). Вторая лига.
 «Уралан» Элиста (1998—2000, 2002—2003). Первенство ЛФК.
 «Уфа» (2014/2015—2021/2022). Первая лига.
 «Черноморец» Новороссийск (1995—2001, 2003). Вторая лига.
 «Шинник» Ярославль (1992, 1997—1999, 2002—2006, 2008). Первая лига.

Примечания 

Чемпионат России по футболу